Ви́ктор Майо́ров:
 Майоров, Виктор Алексеевич (1934—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Майоров, Виктор Владимирович (1976—2000) — старшина милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.